Фамилија Монтоја има више значења:

 Фамилија Монтоја, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Монтоја, Колонија Боркез (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Монтоја (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у округу Гванахуато у Мексику